Charmes (Aisne)
 Charmes (Allier)
 Charmes (Côte-d'Or)
 Charmes (Haute-Marne)
 Charmes (Vosges)
En ook:
 Kanton Charmes

En ook de gemeenten:
Charmes-en-l'Angle,  Haute-Marne
Charmes-la-Côte,  Meurthe-et-Moselle
Charmes-la-Grande,  Haute-Marne
Charmes-Saint-Valbert,  Haute-Saône
Charmes-sur-l'Herbasse,  Drôme
Charmes-sur-Rhône, Ardèche

Le Charme
La Charme